
Улица Сто́пиню () — улица в Латгальском предместье города Риги, в историческом районе Дарзциемс. Начинается от улицы Вестиенас, проходит в юго-восточном направлении и заканчивается перекрёстком с улицей Дарзциема.

Общая длина улицы Стопиню составляет . На всём протяжении имеет асфальтовое покрытие. Движение двустороннее. На участке между улицами Вестиенас и Ницгалес проходит маршрут автобуса № 13.

История 
Улица Стопиню упоминается с 1894 года, первоначально как Штуббензейская (Стуббензейская) улица (, ). Современное название, которое больше не изменялось, носит с 1923 года. Оно происходит от топонима «Стопини», давшего название пригородной Стопинской волости.

Прилегающие улицы 
Улица Стопиню пересекается со следующими улицами:

Примечания 

Улицы Дарзциемса